Manustornuggla (Tyto manusi) är en fågel i familjen tornugglor inom ordningen ugglefåglar.

Utseende och läte 
Manustornugglan är en mycket stor och mycket dåligt känd uggla. Det ljusbeige hjärtformade ansiktet ramas in av en bred svart kant. Undersidan är beige med spridda fläckar, medan ovansidan är mycket mörkare, med ett mönster av svarta och rostfärgade fält samt ljusa fläckar. I sitt utbredningsområde är arten den enda tornugglan och är därför omisskännlig. Lätena är okända.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på ön Manus som hör till ögruppen Amiralitetsöarna. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Levnadssätt 
Manustornugglan är mycket dåligt känd, men tros vara skogslevande, möjligen begränsad till högre höjder.

Status 
IUCN betraktar den inte längre som egen art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Tornugglor
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Amiralitetsöarna